Осмолово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Осмолово — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Осмолово — деревня в Несвижском районе Минской области.